Villa Selter steht für: 

 Villa Selter (Leipzig), Wohnhaus in der Nordvorstadt von Leipzig
 Villa Selter (Irlich), Seniorenresidenz im Stadtteil Irlich in Neuwied